MMA kan syfta på:

 MMA – en typ av kampsport, se Mixed martial arts
 MMA – en nordamerikansk regional fraktjärnväg, se Montreal, Maine and Atlantic Railway
 MMA – en ester av metakrylsyra och metanol, se Metylmetakrylat
 MMA – engelska Manual Metal Arc, en svetsmetod, på svenska kallad  Manuell metallbågsvetsning
 MMA – den största och äldsta medicinska skolan i Ryssland, se Moskvas medicinska akademi